Брикстон:

 Брикстон — район в южной части Лондона. Входит в состав административного района (боро) Ламбет.
 Брикстон — населённый пункт в Англии, в графстве Девон.